Курга́нов (Курга́нова) — русская фамилия. Известные носители:

 
 Курганов, Алексей Витальевич (род. 1977) — российский филолог.
 Курганов, Алексей Сергеевич (1990—2022) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Курганов, Борис Иванович (1938—2021) — советский и российский биохимик.
 Курганов, Валерьян Петрович (1910—1975) — советский хозяйственный деятель, директор Киевского завода «Большевик», директор завода «Уралхиммаш».
 
 Курганов, Иван Алексеевич (Кошкин; 1895—1980) — русский и советский экономист и демограф, коллаборационист.
 Курганов, Николай Гаврилович (?—1796) — российский просветитель, педагог, математик, академик Санкт-Петербургской Академии наук.
 Курганов, Оскар Иеремеевич (Эстеркин; 1907—1997) — советский литератор, журналист.
 Курганов, Фёдор Афанасьевич (1844—1920) — русский православный богослов и историк Церкви.

Топоним 
 Курганов — хутор, Новоузенский район, Саратовская область, Россия